Warnien ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer im Gebiet der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:
 Warnien (bis 1928 Warnie), Kreis Niederung/Elchniederung: untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Warnien, Kreis Wehlau: Sobolewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk

Siehe auch:
 Warnin